Bystriec () – nazwa toponimów i hydronimów w Rosji

Miejscowości 
 Bystriec – wieś w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Bystriec – wieś w obwodzie nowogrodzkim

Rzeki 
 Bystriec – dopływ Wobłowicy
 Bystriec – dopływ Lundy

Strony ujednoznaczniające